Španělské příjmení González, Gonzáles nebo Gonzalez nosí více osobností:

 Alberto Mario González (1941-2023) – argentinský fotbalista
 Alejandro González (* 1989) – kolumbijský tenista
 Alejandro González Iñárritu (* 1963) – mexický režisér
 Álvaro González Soberón (* 1990) – španělský fotbalista
 Antonio José González Zumárraga (1925–2008) – ekvádorský katolický kněz a kardinál
 Asley González (* 1989) – kubánský judista
 Bryan Jafet Ruiz González (* 1985) – kostarický fotbalista
 Carlos González Sháněl (* 1973) – chilský publicista českého původu
 César González (* 1965) – španělský šermíř
 Daniel Jarque González (1983–2009) – španělský fotbalista
 Driulis Gonzálezová * 1973) – kubánská judistka
 Felipe González (* 1942) – španělský levicový politik
 Felipe González Ahedo (1702–1792) – španělský mořeplavec a kartograf
 Fernando González (* 1980) – chilský tenista
 Fernando Ariel González (* 1982) – argentinský zápasník, judista a sambista
 Francisca Dolz González viz Dova (* 1943) – španělská zpěvačka
 Francisco González Bocanegra, (1824–1861) – autor textu mexické hymny
 Giancarlo González (* 1988) – kostarický fotbalista
 Gil González de Ávila (1559–1658) – španělský historik
 Gio Gonzalez (* 1985) – americký baseballista
 Jaime Cristóbal Abril González (* 1972) – kolumbijský římskokatolický kněz
 Jan González de Castrillo (1430–1479) – světec, člen řádu augustiniánů poustevníků
 Jesús Navas González (* 1985) – španělský fotbalista
 Joel González (* 1989) – španělský taekwondista
 Jorge González (1966–2010) – argentinský basketbalista a wrestler
 José Froilán González (1922–2013) – argentinský automobilový závodník
 José Luis González (* 1957) – španělský atlet
 José Luis González (fotbalista) (1942–1995) – mexický fotbalista
 José María González García (* 1950) – španělský spisovatel a sociolog
 José Miguel González Rey (* 1979) – španělský fotbalista
 José Pérez González (1907–1936) – španělský římskokatolický kněz, řeholník a mučedník
 José Victoriano González-Pérez (1887–1927) – španělský malíř a sochař
 Juan Carlos González (1924–2010) – uruguayský fotbalista
 Juan de Marcos González (* 1954) – kubánský hudebník
 Julio González (1871–1942) – španělský malíř a sochař
 Lucho Gonzáles (* 1981) – argentinský fotbalista
 Luis Javier González (* 1969) – španělský atlet
 Manuel González Prada (1844–1918) – peruánský politik a básník
 María Guadalupe Gonzálezová (Lupita; * 1989) – mexická reprezentantka ve sportovní chůzi
 Marianela González (* 1978) – venezuelská herečka a modelka
 Matías González (1925–1984) – uruguayský fotbalista
 Máximo González (* 1983) – argentinský tenista
 Mikel González (* 1985) – španělský fotbalista
 Montserrat Gonzálezová (* 1994) – paraguayská tenistka
 Óscar Mario González (1923–2006) – uruguayský automobilový závodník
 Pablo González (* 1993) – španělský fotbalista
 Pancho Gonzales (1928–1995) – americký tenista
 Raúl González (* 1977) – španělský fotbalista
 Raúl González Rodríguez (* 1952) – mexický atlet, chodec
 Rodrigo González (* 1963) – chilský hudebník
 Rubén David González Gallego (* 1968) – ruský spisovatel
 Rubén González (1919–2003) – kubánský pianista a hudební skladatel
 Sabrina Gonzalez Pasterski (* 1993) – americká fyzička zabývající se fyzikou částic
 Santiago González – více osobností
 Sergio Rico González (* 1993) – španělský fotbalista
 Sisinio González Martínez (* 1986) – španělský fotbalista
 Wanda Panfil-González (* 1959) – polská atletka

místní název
 Gonzales County – okres ve státě Texas v USA

jiný význam
 González Gil-Pazó GP-1 – jednomotorové dvoumístné cvičné letadlo, postavené ve Španělsku ve 30. letech 20. století.

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení